Donje Taborište je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Slunja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 202 stanovnika te 66 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 200 stanovnika.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji